O Desportivo Ribeira Brava é um clube multiesportivo de Ribeira Brava na ilha de São Nicolau em Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol e basquete.

O clube participou nos jogos finais do campeonato nacional de 1990 e perdeu para o Sporting Clube da Praia, localizado na Ilha de Santiago. O jogo de volta terminou 1 a 0. O clube foi apresentado, nos próximos campeonatos nacionais, em 2004, 2008 e 2010.

Estádio

O clube joga no Estádio João de Deus Lopes da Silva, com capacidade para 1.000 adeptos. Outros clubes populares jogam no estádio incluindo-se o SC Atlético e outros clubes do conselho.

Títulos 
 Liga Insular do São Nicolau: 4
1989/1990 2004/05, 2007/08 e 2009/10

Taça de São Nicolau: 1
2010/11

Super Taça de São Nicolau: 1
2009/10

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Estatísticas
Melhor posição: Finalista nacional
Melhor posição na taça: 1ª regional
Apresentadas na competições das taças regionais: 12
Apresentadas na competições das super taças regionais: 3
Mais pontos totais no Campeonato Nacional: 4

Ligações externas
Desportivo Ribeira Brava na Facebook
 Desportivo Ribeira Brava na Sports Mídia (Sports Média)

Clubes de futebol de Cabo Verde
Ribeira Brava (Cabo Verde)
Liga Insular de São Nicolau